En Pologne, Solno désigne :

 Solno, village de voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Solno (Bartoszyce), village de voïvodie de Varmie-Mazurie,